Ву́лиця Патріо́тів — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Патріотів — вулиця в смт Васильківка Дніпропетровської області.
 Вулиця Патріотів — вулиця в місті Ізюм Харківської області.
 Вулиця Патріотів — вулиця в місті Київ.

Вулиця Патріотів — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Патріотів — вулиця в місті Нижній Новгород.

Вулиці